Филип Стрейф (роден на 26 юни, 1955) е бивш френски автомобилен състезател. Той участва в общо 54 състезания във Формула 1 като дебюта му е за Голямата награда на Португалия през 1984, като кара третата кола на Рено. Постига един подиум и 11 точки в съсстезателната си кариера. Единственото състезание, в което не се състезава е Голямата награда на Монако. В пред-сезона преживява опасен инцидент, което завинаги слага край на кариерата му във Формула 1. След инцидента Филип Стрейф е парализиран и цял живот е с инвалидна количка.

Класиране във Формула 1 

Френски пилоти от Формула 1
Хора от Оверн-Рона-Алпи